Penck est le nom de plusieurs personnes :
 Albrecht Penck, géographe et géologue allemand
 Walther Penck, géographe autrichien
 A. R. Penck, peintre et sculpteur allemand

Homonymie de patronyme